Stade Carlos-Tartiere (1932)
 Stade Carlos Tartiere (2000)